Miejscowości w Polsce:
 Olszyc-Folwark
 Olszyc Szlachecki
 Olszyc Włościański